Togawa ist der Familienname folgender Personen:
 Kenta Togawa (* 1981), japanischer Fußballspieler
 Masako Togawa (1931–2016), japanische Schriftstellerin und Sängerin
 Paul Togawa (1932–2018), amerikanischer Jazzmusiker 
 Togawa Shūkotsu (1871–1939), japanischer Literaturkritiker